Villiger ist ein Schweizer Geschlechtsname (Herkunftsname zu Villigen) und der Familienname folgender Personen:

 Beat Villiger (Mediziner) (* 1944), Schweizer Sportarzt
 Beat Villiger (* 1957), Schweizer Politiker (CVP/Die Mitte)
 Claudia Villiger (* 1963), Schweizer Linguistin
 Claudia Villiger (Eiskunstläuferin) (* 1969), Schweizer Eiskunstläuferin
 Fritz Villiger (1926–2008), Schweizer Bergsteiger
 Gertrud Villiger-Keller (1843–1908), Schweizer Führerin der Frauenbewegung
Hannah Villiger (1951–1997) Schweizer Bildhauerin, Fotokünstlerin, Malerin
 Heinrich Villiger (* 1930), Schweizer Unternehmer
 Josef Villiger (1910–1992), Schweizer Mundartautor  
 Kaspar Villiger (* 1941), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP)
 Marco Villiger (* 1975), Schweizer Jurist und Fußballfunktionär
 Mark Villiger (* 1950), Schweizer Jurist
 Markus Villiger (* 1933), Schweizer Politiker (FDP), Geschäftsführer und Journalist
 Martha Huber-Villiger (1926–2017), Schweizer Innenarchitektin und Designerin
 René Villiger (1931–2010), Schweizer Künstler und Grafiker
 Urs Villiger (* 1971), Schweizer Schauspieler
 Victor Villiger (1868–1934), Schweizer Chemiker
 Walter Augustin Villiger (1872–1938), deutscher Astronom

Villiger ist der Name folgender Unternehmen:
 Villiger Söhne Holding, Schweizer Tabakwarenhersteller
 Villiger (Fahrradhersteller), ehemalige Schweizer Fahrradmarke

Siehe auch:
 Baeyer-Villiger-Oxidation
 Villinger
 Williger
 Filliger
 Villigen